Ехи́дна:
 Ехидны () — монотипный род австралийских млекопитающих семейства ехидновых.
 Ехидна () — полуженщина-полузмея, персонаж греческой мифологии.
 Ехидна — в русском языке XIX века, в том числе в русском Синодальном переводе Библии, ядовитая змея.
 Ехидны () — род ядовитых змей семейства аспидов, живущих в Австралии и на Новой Гвинее.
 Ехидны () — род лучепёрых рыб семейства муреновых.
 Ехидна Наклз — персонаж видеоигр, телешоу и комиксов.
 Ехидна — спутник астероида (42355) Тифон.

См. также 
 Ехиднаэдр